Obama ist eine räuberisch lebende Gattung der Landplanarien, die in Südamerika beheimatet ist. Hierzu gehören verschiedene Arten, die sich an vom Menschen veränderte Umweltbedingungen angepasst haben, beispielsweise ist Obama nungara, eine in Europa invasive Art.

Merkmale 
Charakteristisch für die Gattung Obama ist ein blattförmiger Körper. Die meisten Arten haben eine Körperlänge von ungefähr 10 Zentimetern, manche Arten erreichen eine Körperlänge von mehr als 20 Zentimetern. Sie besitzen hunderte Augen, die entlang des Körpers verteilt sind. Die Augen liegen in zwei Formen vor: einfach gelappt, welche einen einfachen, kreisrunden Aufbau haben, und dreifach gelappt.

Das Kopulationsorgan von Obama ist ein vorstehender Penis, der fast das gesamte männliche Atrium genitale, den Bereich der Geschlechtsöffnung, einnimmt.

Etymologie 

Der Name Obama leitet sich von der Tupi-Sprache ab, die an der Atlantikküste Brasiliens gesprochen wurde. Es ist eine Verbindung der Wörter oba (dt. „Blatt“) und ma (dt. „Tier“). Hiermit wird auf die äußere, blattförmige Gestalt verwiesen.

Arten 

Der Gattung Obama werden 41 Arten zugeschrieben:

Systematik 
Aufgrund molekulargenetischer Untersuchungen der Unterfamilie der Geoplaninae kam das Forschungsteam um Cabayo zu dem Ergebnis, dass die Gattung Geoplana, die ursprünglich mehr als hundert Arten umfasste, polyphyletisch war. Eine der durch diese Ergebnisse abgegrenzten Gattungen ist Obama. Alle Arten dieser Gattung weisen dieselbe Morphologie auf, beispielsweise den blattförmigen Körper, eine durchgehend erkennbare Penispapille, Eileiter, die dorsal in das weibliche Atrium genitale münden, und dorsale Augen in zwei Formen: einfach und dreifach gelappt.

Das Schwesterntaxon von Obama ist gemäß der Untersuchungen die Gattung Cratera, welche ein sehr ähnliches Erscheinungsbild hat, jedoch nur einfach gelappte und keine dreifach gelappten Augen hat.

Innere Systematik 
Morphologisch kann die Gattung abhängig von der symmetrischen oder asymmetrischen Form der Penispapille in zwei Untergruppen unterteilt werden. Zu der Gruppe mit einer asymmetrischen Penispapille zählen zehn Arten (O. anthropophilla, O. carbayoi, O. carrierei, O. decidualis, O. josefi, O. ladislavii, O. marmorata, O. nungara, O. otavioi und O. ruiva). Nach mehreren molekulargenetischen Untersuchungen bilden diese vermutlich eine monophyletische Gruppe innerhalb von Obama, während die Zusammenfassung der Arten mit einer symmetrischen Penispapille paraphyletisch ist. Das folgende (unvollständige) Kladogramm zeigt die Verwandtschaftsverhältnisse einiger Arten innerhalb der Gattung Obama an:

Weblinks

Einzelnachweise 

Turbellaria
Strudelwürmer